Chappi ist
 der Spitzname des Fußballspielers Stéphane Chapuisat
 eine Hundefuttermarke der Mars Incorporated.

siehe auch: Chappie